Seixal peut désigner les lieux suivants :

Portugal 
 Seixal, municipalité située dans le district de Setúbal et la région de Lisbonne.
 Seixal (Porto Moniz), freguesia faisant partie de la municipalité de Porto Moniz, région autonome de Madère.